Новохохло́вская:

 Новохохловская улица — улица, расположенная в Юго-Восточном административном округе города Москвы.
 Новохохловская — остановочный пункт Московского центрального кольца.
 Новохохловская — остановочный пункт МЦД-2 Курского направления МЖД.